CITIC Resources Holdings Limited é uma companhia petrolífera chinesa, subsidiaria do CITIC Group.

História 
A companhia foi estabelecida em 1997.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da China

Ligações externas

Empresas da China